O Futebol Clube de Tadim é um clube de futebol, com sede em Tadim, Braga.

História 
Fundada em 1954.

Clubes de futebol de Braga
Clubes de futebol fundados em 1954
Fundações em Portugal em 1954